Čulimski jezik
Čulimci, narod
 Čulim (Novosibirska oblast, Rusija), grad u Novosibirskoj oblasti, u Rusiji
Čulym (pritoka Oba) (ili Hulim), rijeka u Krasnojarskom kraju i Tomskoj oblasti, desna pritoka rijeke Oba; duga je 1.799 km
Čulim (Malvije Čani) (ili Hulim), rijeka u Novosibirskoj oblasti koja utječe u jezero Malvije Čani